Родословното дърво на Ахенобарбите и връзката с император Нерон:

Юлиево-Клавдиева династия